Абдулов Віталій Зінурович (1970) — російський кіноактор
 Абдулов Всеволод Осипович (1944 — 2002) — російський актор
 Абдулов Іван Пилипович (1922—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Абдулов Осип Наумович (1900 — 1953) — російський актор
 Абдулов Олександр Гаврилович (1953 — 2008) — російський актор театру і кіно

Російські прізвища
Татарські прізвища